Die Nationaldivision 1959/60 war die 46. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann nach dem Titel-Hattrick zum siebten Mal die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiele 
Aufgrund des Ausschlusses von Alliance Düdelingen waren zwischen den Elften der Nationaldivision und dem Dritten der Ehrenpromotion Relegationsspiele notwendig.

|}

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1959/60